Bitwa pod Duniłowiczami I – walki polskiego 13 pułku piechoty ppłk. Karola Kraussa z sześcioma pułkami 53 Dywizją Strzelców w czasie majowej ofensywy wojsk Michaiła Tuchaczewskiego
 Bitwa pod Duniłowiczami II – walki polskiego 33 pułku piechoty i 36 pułku piechoty z 12 Dywizją Strzelców w czasie polskiej kontrofensywy na Białorusi.